German Masters 2019 – jedenasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2018/2019. Rozegrany został w dniach 30 stycznia – 3 lutego 2019 roku. Miejscem rozegrania była hala Tempodrom w Berlinie (Niemcy).

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 2: 5000 £
Runda 1: 4000 £
Ostatnia 64: 3000 £

Najwyższy break: 5000 £

Łączna pula nagród: 400 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
 139, 120, 105  David Gilbert
 138, 129  Duane Jones
 135  Matthew Stevens
 130  Fergal O’Brien
 130  Stuart Bingham
 128  Ding Junhui
 127, 126, 120, 106  Mark Selby
 127  Mark Williams
 118  Stephen Maguire
 117  Kyren Wilson
 113  Judd Trump
 113  Yan Bingtao
 110, 104  Neil Robertson
 110  Jack Lisowski
 110  Rory McLeod
 109  Peter Ebdon
 105, 102, 102  Xiao Guodong
 105  Li Hang
 104  Barry Hawkins

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 18–21 grudnia 2018 w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe fazy kwalifikacyjnej 

 147, 137, 114  Judd Trump
 145, 110  Jack Lisowski
 143, 118  Barry Hawkins
 137, 136, 131, 129, 124, 105, 103  Shaun Murphy
 137  Li Hang
 136, 119, 115, 111  Matthew Stevens
 136  Chris Wakelin
 136  Zhou Yuelong
 135, 119, 106, 103  Mark Williams
 135, 118, 102  Neil Robertson
 135  Anthony McGill
 135  Sam Craigie
 134  Dominic Dale
 133, 101  David Gilbert
 132, 130  Graeme Dott
 132  Ashley Carty
 129  John Higgins
 128  Tom Ford
 127, 108  Duane Jones
 127  Jak Jones
 125, 116  Lu Ning
 125  Stuart Bingham
 121  Chen Feilong
 120  Gary Wilson
 119, 107  Liang Wenbo

 117, 111, 100  Robert Milkins
 116, 102  Ricky Walden
 115, 104  Joe Perry
 112  Craig Steadman
 111  Fergal O’Brien
 109  Yuan SiJun
 109  Jordan Brown
 107  Stephen Maguire
 105  Rory McLeod
 104, 101  Ding Junhui
 104  Zhang Anda
 104  Stuart Carrington
 103  Matthew Selt
 103  Mei Xiwen
 103  Xiao Guodong
 103  Robbie Williams
 102  Mark King
 101, 100  Peter Ebdon
 101  Lee Walker
 101  Eden Szaraw
 101  Yan Bingtao
 100, 100  Mark Selby
 100  Marco Fu
 100  Gerard Greene
 100  Kurt Maflin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 German Masters 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

German Masters
2019 w Niemczech
Sport w Berlinie
2019 w snookerze